Куп европских изазивача у рагбију 2006/07. (службени назив: 2006–07 European Challenge Cup) је било 11. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је укупно 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. На крају је "Клермон Оверња" освојио трофеј, тако што је у финалу у Енглеској био бољи од Бата.

Учесници 

 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Глазгов вориорси 
 Букурешт 
 Парма 
 Петрарка Падова 
 Виадана 
 Конот рагби 
 Брив (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Бајон 
 Нарбон 
 Монтаубан 
 СЦ Алби 
 Клермон (рагби јунион) 
 Сараценс 
 Бристол РФК 
 Бат (рагби јунион) 
 Харлеквинс 
 Вустер вориорс 
 Њукасл Фалконс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

Групна фаза се играла од 20. октобра 2006, до 20. јануара 2007.

После шест кола у нокаут фазу челинџ купа отишли су Њупорт, Сараценс, Брив, Бат и Клермон као првопласирани клубови и Њукасл, Глазгов и Бристол као другопласирани клубови.

Група 1 

Њупорт - Бајон 50-3

Букурешт - Бристол 3-27

Бристол - Њупорт 11-7

Букурешт - Бајон 32-27

Бајон - Бристол 17-38

Њупорт - Букурешт 66-10

Бристол - Бајон 48-6

Букурешт - Њупорт 29-39

Бајон - Букурешт 38-31

Њупорт - Бристол 17-11

Бристол - Букурешт 33-19

Бајон - Њупорт 15-32

Група 2 

Парма - Нарбон 16-19

Сараценс - Глазгов 28-23

Глазгов - Парма 69-7

Нарбон - Сараценс 20-37

Глазгов - Нарбон 51-7

Сараценс - Парма 71-16

Парма - Сараценс 16-36

Нарбон - Глазгов 7-8

Парма - Глазгов 17-47

Сараценс - Нарбон 47-20

Глазгов - Сараценс 6-6

Нарбон - Парма 54-12

Група 3 
 
Монтаубан - Брив 13-26

Њукасл - Петрарка 50-5

Брив - Њукасл 41-12

Петрарка - Монтаубан 5-53

Монтаубан - Њукасл 16-10

Брив - Петрарка 78-18

Петрарка - Брив 6-48

Њукасл - Монтаубан 35-0

Монтаубан - Петрарка 19-7

Њукасл - Брив 24-17

Брив - Монтуабан 15-6

Петрарка - Њукасл 6-50

Група 4 

Конот - Харлеквинс 18-19

Монпеље - Бат 14-21

Бат - Конот 21-19

Харлеквинс - Монпеље 57-10

Конот - Монпеље 26-13

Харлеквинс - Бат 18-24

Монпеље - Конот 35-22

Бат - Харлеквинс 20-14

Конот - Бат 24-36

Монпеље - Харлеквинс 27-37

Бат - Монпеље 42-17

Харлеквинс - Конот 26-10

Група 5 

Вустер - Виадана 25-7

Алби - Клермон 21-30

Виадана - Алби 26-13

Клермон - Вустер 29-23

Вустер - Алби 29-0

Виадана - Клермон 9-14

Клермон - Виадана 57-29

Алби - Вустер 12-23

Вустер - Клермон 22-35

Алби - Виадана 17-27

Клермон - Алби 45-3

Виадана - Вустер 16-19

Завршница такмичења 

У нокаут фази Челинџ купа нашли су се четири енглеска клуба, два француска, један шкотски и један велшки. Клермон је на путу до финала елиминисао Њукасл и Њупорт, а Бат је био бољи од Бристола и Сараценса. Финале је одиграно у престоници Уједињеног Краљевства, а Клермон је надиграо Бат и тако по други пут освојио Челинџ куп.

Финале

Стастика 

Највише поена

 Глен Џексон 111, Сараценс

Највише есеја

 Ник Абенданон 7, Бат

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2006.
Рагби у 2007.